Лас Увас има више значења:

 Лас Увас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Увас (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Увас (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Увас (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Увас (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Увас (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Увас (Санто Доминго Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Увас (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Увас (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Увас (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Увас (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику